Шамиль Абдулаевич Хатаев () — российский боксёр-профессионал, чеченского происхождения, выступающий в средней, во второй средней, и в полутяжелой весовых категориях. Мастер спорта России, чемпион России (2017), чемпион России среди молодёжи (2015), чемпион России среди юниоров (2014) в любителях.
Среди профессионалов действующий чемпион Азии по версии WBC Asian Boxing Council (2021—) в среднем весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 110-я (июль 2022) и являлся 11-м среди российских боксёров средней весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занял: 28-ю строчку рейтинга WBC, — входя в ТОП-110 лучших средневесов всей планеты.

Любительская карьера 
В мае 2014 года в Оренбурге уверенно стал победителем первенства России среди юниоров 17-18 лет в категории до 75 кг, выигрывая свои бои единогласным решением судей.

В октябре того же года представлял Россию на первенстве Европы среди юниоров и проиграл бой 1/8 финала решением судей.

В 2015 году в Новороссийске на первенстве России среди молодёжи стал чемпионом, выиграв в финале у Сармата Тадтаева.

В октябре 2017 года стал чемпионом России в городе Грозный, в весе до 75 кг, где он в полуфинале победил Керима-Абдулу Тапаева, и в финале победил Александра Агафонова.

Профессиональная карьера 
18 апреля 2019 года успешно дебютировал на профессиональном ринге в Грозном (Россия), во 2-м среднем весе, досрочно техническим нокаутом во 2-м раунде победив соотечественника Шамиля Бадирова (дебют).

3 ноября 2021 года вновь в Грозном (Россия), в конкурентном бою, единогласным решением судей (счёт: 97-94, 96-94 — дважды) победил соотечественника Зураба Квициани (8-1, 2 KO), и завоевал вакантный титул чемпиона Азии по версии WBC Asian Boxing Council в среднем весе.

Статистика профессиональных боёв

Спортивные результаты 
 Чемпионат России среди юниоров 2014 года — ;
 Чемпионат России среди молодёжи 2015 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2017 года — .

Семья 
Хатаев, Имам Абдулаевич — брат, российский боксёр, призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса.

Примечания

Ссылки 
 
 Шамиль Хатаев — новости на сайте AllBoxing.Ru
 
 Хатаев Шамиль Абдуллаевич — информация на сайте Федерации бокса России.
 

Боксёры Чечни
Чемпионы России по боксу
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории